The Road to Fame – cortometraggio del 1915 diretto da Ernest C. Warde
The Road to Fame – cortometraggio del 1916 diretto da Burton L. King
The Road to Fame – documentario del 2013 diretto da Hao Wu